Admiralty Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Qikiqtagafaaluk, Nunavut,

Papua Nya Guinea 

 Amiralitetsöarna i Papua Nya Guinea, Manus,

USA 

 Admiralty Island, ö, Alaska, Hoonah-Angoon Census Area, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar